Незнакомец — многозначный термин.

 Незнакомец — в широком смысле: неизвестный человек.
 «Незнакомец» — песня группы «Чёрный кофе».
 «Незнакомец» — фильм-спектакль режиссёра Бориса Львова-Анохина по сценарию Леонида Зорина (1980).
 «Незнакомец» (англ. The Prowler) — американский слэшер режиссёра Джозефа Зито (1981).
 «Незнакомец» (фр. L’inconnu) — короткометражный французский фильм режиссёра Орельена Вернеса-Лермюзьо (2007).
 «Незнакомец» (исп. El desconocido) — испанский фильм режиссёра Дэни де ла Торре (2015).

См. также 

 
 Незнакомка